LHA kan syfta på: 

 LHA – en datakomprimeringsmetoden och filformatet, se  LZH
 LHA – förkortning i biografiska artiklar för en ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien